Medelstidsstaden kan avse:

 Medeltidsstaden Salve – en modell av en medelstidsstad utanför Kalmar
Medeltidsstaden, Köpenhamn – del av Köpenhamns Indre By
Medeltidsstaden, Oslo – Oslos äldsta stadsdel